Trestia se poate referi la:

Trestie, plantă erbacee perenă din familia gramineelor
Trestia, Buzău
Trestia, Hunedoara
Trestia, Maramureș
Trestia, Sălaj
Trestia, Vrancea

Vezi și 
Trestieni
Trestioara